Юрьевка — упразднённое село Заволжского района города Ульяновск Ульяновской области, существовавшая до 1976 года.

География 
Село находилось на северной окраине Заволжского района Ульяновска, на левом берегу реки Волга, рядом с селом Алексеевка, ныне урочище Юрьевка.

История 
Село возникло в первой половине XIX века.

На 1859 год деревня Юрьевка, при безъименном озере, во 2-м стане Ставропольского уезда.

На 1900 год в деревне Юрьевка, на пруде, имелась ветряная мельница, земская школа (1898).

На 1910 год в деревне Юрьевка, на пруде, имелось: земская школа и две ветряные мельницы.

В 1918 году село Юрьевка стала административным центром Юрьевского сельсовета.

В 1929 году село Юрьевка вошло в Алексеевский сельсовет, в который также входили: с. Алексеевка, п. Лебяжий, с. Петровка II, с. Юрьевка.

В 1931 году в селе образовали колхоз «Власть Советов».

В 1955 году село Юрьевка вошло в состав Алексеевского сельсовета, в который входили: с. Алексеевка, п. Ленинский и с. Юрьевка.

В 1976 году, ввиду строительства УАПК, село было передано Заволжскому району Ульяновска, под постройку жилого фонда. Снесена в 1980-х годах.

Административно-территориальная принадлежность

До 1851 года деревня находилась в составе Симбирского уезда Симбирской губернии.

С 1860 года — в составе Архангельской волости Ставропольского уезда Самарской губернии.

С 1919 года, ввиду разукрупнения Ставропольского уезда, деревня вошла в состав новообразованного Мелекесского уезда.

6 января 1926 года — в Чердаклинской волости Мелекесского уезда Самарской губернии.

С 14 мая 1928 году — в Мелекесском районе Ульяновского округа Средне-Волжской области.

С 29 октября 1929 года — в Алексеевском сельсовете Чердаклинского района Средне-Волжского края, с 30 июля 1930 года — Куйбышевского края и с 1936 года — Куйбышевской области, с 19 января 1943 года — Чердаклинского района Ульяновской области.

С 1972 года — в Мирновском сельсовете.

С 1976 года — в Заволжском районе Ульяновска.

Население 
 На 1859 год в деревне Юрьевка в 53 дворах жило: 184 муж. и 181 жен.;
 На 1889 год в деревне Юрьевка в 85 дворах жило 605 жителя;
 На 1900 год в деревне в 90 дворах жило: 219 муж. и 266 жен. (485);
 На 1910 год в деревне в 124 дворах жило: 313 муж. и 359 жен.;
 На 1928 год в селе Юрьевка в 142 дворах жило: 358 муж. и 376 жен. (734 чел.);
 На 1930 год в селе Юрьевка в 171 дворе жило 757 жителя;

Примечания

Литература 
 Мартынов П. Л. «», Симбирск, 1898 г.
 Репьев М. И. «Симбирский край», Париж, 1935 г.
 Газета «Симбирский курьер», за 8.11.2014 г., статья «Деревни ушли под Волгу».
 «Список населённых мест Самарской губернии», составлен в 1928 г.

Ссылки 
 
 Артемьев А. «»
 
 Благословенный уголок земли

Населённые пункты по алфавиту
Упразднённые населённые пункты Чердаклинского района
Населённые пункты, упразднённые в 1976 году
Населённые пункты, вошедшие в состав Ульяновска